Калитка:

 Калитка — те саме, що гаманець.
 Калитка — торбинка для тютюну, кисет.
 Калитка — те саме, що мошонка.

Посилання